Анна Яблоновская ((), 1660,  — 29 августа 1727, Шамбор, Луар и Шер, Франция) — польская дворянка, мать короля Польского и Великого князя Литовского Станислава Лещинского.

Биография 
Анна родилась в 1660 году в семье Яна Станислава Яблоновского (1634—1702) — польского полководца из рода Яблоновских и Марианны Казановской (1643—1687).

В 1667 году вышла замуж за Рафаила Лещинского — польского государственного деятеля и магната. От этого брака родился единственный сын Станислав — король Польский и Великий князь Литовский, был женат на Екатерине Опалинской. От этого брака родилось две дочери: старшая Анна была названа в честь бабушки Анны Яблоновской и младшая Мария — французская королева, супруга Людовика XV.

Умерла Анна в замке Шамбор во Франции 29 августа 1727 года.

Литература 
 Mała Encyklopedia Wojskowa, 1967, Wydanie I
 Zieliński, Ryszard (1978). Polka na francuskim tronie. Czytelnik.
 Mora y Casarusa, Diego de; Sayol y Echevarria, José (1856). Los Héroes y las maravillas del mundo.

Ссылки 
 Профиль на geneall.net
 Профиль на Genealogics.org

Примечания 

Яблоновские
Лещинские